prof. dr hab. Grzegorz Pojmański – polski astronom
 C/2006 A1 Pojmański – kometa odkryta w 2006 w ramach projektu ASAS